Джон Баркли (Барклай; ):
 Баркли, Джон (1582—1621) — британский поэт и сатирик, автор «Аргениды» ().
  — британский анатом.
 Примечания